Гороховское — название населённых пунктов:

России 
 Гороховское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Украины 
 Гороховское (быв. Петровское) — село в Кагарлыкский район Киевской области.
 Гороховское — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Гороховское сельское поселение
 Горох (значения)
 Горохов
 Гороховка
 Горохово
 Гороховое
 Гороховская
 Гороховский
 Гороховы